Proveniens kan henvise til flere emner:

 Proveniens (biologi) - den bevoksning, en bestemt plante (eller dennes frø) kommer fra
 Proveniens (museumsgenstande) - de oplysninger om et kunstværk eller en museumsgenstand, som er indsamlet i forbindelse med erhvervelsen eller hjemtagningen til et museum